Чемпионат Европы по прыжкам в воду под эгидой Европейской лиги плавания (LEN) проводится с 2009 года по нечётным годам. В чётные года соревнования по прыжкам в воду проводятся в рамках Чемпионата Европы по водным видам спорта.

История турнира

Медальный зачёт (2009–2019)

Примечания

Ссылки 

Прыжки в воду